Шездесет осмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1970. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, подељене у две групе по осам тимова. ФК Ујпешт је освојио првенство, што му је била једанаеста титула. Играло се по бодовном систему, где је победник групе добијао 8 бодова, другопласирани 7−1 и тако даље у зависности од позиције на табели. Ови бодови су додати наредној сезони 1970/71. У случају идентичних скорова истопласиране екипе су играли једни против других за место на табели.

У овај сезона ниједан тим није испао из прве лиге

Завршне табеле

Група »А« 1970. пролеће

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Међусобни сусрети

Група »Б« 1970. пролеће

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Међусобни сусрети

Финале 

Прва утакмица:

Друга утакмица:

Остали резултати 
Победници у међусобним сусретима су заузимали места у табели под колоном позиција. Пример: У сусрету између екипе МТК и Хонведа укупан скор је био 6:2 за Хонвед и он је заузео треће место у првенству а МТК је био четврти, исти принцип је важио и у осталим утакмицама.

Завршна табела 
Табела шампионата, после плејоф мечева:

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1970.
Фудбал у 1970.